Рафаил Анастасиу (; 9 июня 1997) — кипрский футболист, защитник бельгийского клуба «Руселаре».

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник клуба АПОЭЛ. Дебютировал за основную команду 1 октября 2015 года, отыграв весь матч против пражской «Спарты» (0:2) на групповом этапе Лиги Европы УЕФА. Единственный матч за команду в чемпионате Кипра провёл 7 мая 2016 года против «Аполлона» и по итогам сезона стал чемпионом Кипра. Летом того же года перешёл на правах аренды в «Анагенниси Деринья», за который в сезоне 2016/17 сыграл 18 матчей в высшей лиге. 

После окончания аренды, Анастасиу покинул АПОЭЛ и подписал контракт с АЕК Ларнака, но практически сразу был отдан в повторную аренду в «Анагенниси Деринья», вылетевший по итогам предыдущего сезона во второй дивизион. Вернувшись из аренды, игрок провёл сезон 2018/19 в составе АЕК, но в итоге не сыграл ни одного матча. Летом 2019 года он перешёл в клуб второго дивизиона «Онисилос Сотира». В июле 2020 года подписал контракт с клубом второго дивизиона Бельгии «Руселаре».

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую и молодёжную сборные Кипра.

Достижения 
АПОЭЛ
 Чемпион Кипра: 2015/16

Ссылки 
 

Футболисты Кипра
Игроки сборной Кипра по футболу (до 21 года)
Игроки ФК АПОЭЛ
Игроки ФК «Анагенниси» Деринья